Антон Криницкий:
 Криницкий, Антон Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 6841; 3 декабря 1842.
 Криницкий, Антон Людвигович — Георгиевский кавалер; полковник; № 10172; 26 ноября 1859.